Камара на представителите е наименованието на част от законодателния орган (парламент) с две камари, на някоя от следните държави:

 Камара на представителите на Кипър – висшият законодателен и представителен орган на Република Кипър
 Камара на представителите на САЩ – долната камара на Конгреса на САЩ
 Камара на представителите на Берлин – провинциалният парламент (ландтаг) на град Берлин, Германия
 Камара на представителите (Белгия) – виж Федерален парламент на Белгия
 Камара на представителите (Ирландия) – виж Държавно устройство на Република Ирландия
 Камара на представителите (Мароко) – виж Държавно устройство на Мароко
 Камара на представителите (Тринидад и Тобаго) – виж Държавно устройство на Тринидад и Тобаго
 Камара на представителите (Ямайка) – виж Държавно устройство на Ямайка
 Камара на представителите (Япония) – виж Държавно устройство на Япония

Вижте също 
 Камара
 Камара на депутатите